Skyhook, dall'inglese sky (cielo) e hook (gancio) può indicare:

 Cliffhanger, o skyhook, un attrezzo utilizzato per l'arrampicata in artificiale
 "Gancio cielo", un tipico tiro effettuato nella pallacanestro, reso famoso da Kareem Abdul-Jabbar
 Skyhooks, un gruppo rock australiano degli anni '70
 Cessna Skyhook, un elicottero prodotto negli anni '60
 Skyhook (pallone), un tipo di pallone sonda usato dalla U.S. Navy per ricerche meteorologiche negli anni '40 e '50
Skyhook (struttura), un'ipotetica struttura spaziale che mira a ridurre il costo di posizionamento dei carichi utili nell'orbita terrestre bassa.